Birmani – abitanti della Birmania
 Birmani – etnia della Birmania conosciuta anche come bamar

Pagine correlate 

 Birmano